Estrago puede referirse a:

 Estrago, un delito penal por causar un daño de grandes proporciones que haya generado un peligro común.
 Estrago, una banda de música inglesa

Enlaces externos